

Carriera
Ha disputato la sua intera attività agonistica come difensore centrale in Brasile negli anni settanta, ma non riuscì mai ad ottenere una convocazione nella Nazionale di calcio brasiliana. Nel 1980 si ritirò come giocatore ed intraprese la carriera da allenatore a cominciare dall'Al Wasl negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene sia stato prevalentemente alla guida di squadre di club brasiliane, ha allenato anche in Arabia Saudita ed in Giappone.

Santana è uno dei pochi allenatori ad aver vinto il Campeonato Carioca con tutti e quattro i principali club dello stato di Rio de Janeiro (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama). Nel 2004 riuscì a salvare il Vasco da Gama dalla retrocessione nel Campeonato Brasileiro Série B; un anno dopo fu assunto dal Flamengo per ottenere lo stesso obiettivo. Nel 2007 ritornò ad esserne l'allenatore, riuscendo non solo a salvare la squadra, ma a condurla fino al 3º posto in campionato, con conseguente qualificazione nella Copa Libertadores 2008.

Nell'aprile 2008, a seguito delle dimissioni di Carlos Alberto Parreira da allenatore della Nazionale di calcio del Sudafrica, lo ha sostituito nell'incarico, preparando la squadra in vista del . Il 23 ottobre 2009, dopo una serie di 8 sconfitte su 9 gare, viene tuttavia esonerato e a subentrargli è proprio Parreira.

Il 27 gennaio 2010 viene chiamato ad allenare il Botafogo e il 23 marzo 2011 viene esonerato e sostituito da Caio Júnior, ex allenatore dell'Al-Gharafa.

Dal 4 settembre seguente al 2 febbraio 2012 ha allenato il Bahia.
Il 3 febbraio torna per la quarta volta al Flamengo in sostituzione di Vanderlei Luxemburgo.

Palmarès

Club

Competizioni statali

Vasco da Gama: 1970

América-RN: 1974, 1977, 1979, 1980

Competizioni nazionali

Vasco da Gama: 1974

Allenatore

Competizioni statali

Vasco da Gama: 1992, 1993
Fluminense: 1995
Flamengo: 1996, 2008
Botafogo: 1997

Bahia: 1994, 1999
Vitória: 2003

Vitória: 2002

Competizioni nazionali 

Vasco da Gama: 2000

Competizioni internazionali

Flamengo: 1996

Vasco da Gama: 2000

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni